Michail Želev – ex siepista bulgaro
 Milen Želev – calciatore bulgaro
 Stanislav Želev Žekov – calciatore bulgaro
 Želju Želev – politico bulgaro
 Živko Želev – allenatore di calcio ed ex calciatore bulgaro